hrabstwo Roane (ang. Roane County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Roane (ang. Roane County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia